Драговићи могу бити:

 , јужнословенско презиме

или:
 Драговићи (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Драговићи (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Драговићи (Хаџићи), насељено мјесто у општини Хаџићи, Федерација  БиХ, БиХ
 Драговићи (Вареш), насељено мјесто у општини Вареш, Федерација  БиХ, БиХ
 Драговићи (Врбовско), насељено мјесто града Врбовског, Хрватска

или:
 Драгувити, јужнословенско племе

Види још
Драговић (вишезначна одредница)